Kaf peut désigner :
 kaf, une lettre de l'alphabet phénicien et hébreu
 kāf, une lettre de l'alphabet arabe ;
 Kaf, le nom traditionnel de l'étoile Beta Cassiopeiae ;
 kaf, un autre orthographe du mot cafre utilisé à La Réunion, un terme qui désigne les Noirs. 
 Kaf, la chanteuse virtuelle de KAMITSUBAKI STUDIO

KAF est un sigle qui peut désigner :
 Kenya Air Force (en français, Force aérienne du Kenya), la composante aérienne des Forces de défense du Kenya.